Moon Madness (album de Seppo Sillanpää) :  :fi:Moon Madness 

 Moon Madness (film)